COMEX steht für:
 New York Commodities Exchange, eine 1933 gegründete Börse
 Compagnie maritime d'expertises, ein auf Tieftauchen spezialisiertes französisches Unternehmen
 Comex Group, einen der größten Lackhersteller der Welt

COMEX